Pseudoscopelus és un gènere de peixos marins oceànics de la família dels quiasmodòntids i de l'ordre dels perciformes.

Etimologia 
Pseudoscopelus prové dels mots grecs pseudes (fals) i skopelos (un peix llanterna). Lütken no es va adonar de la presència de fotòfors entre els trets més característics d'aquest gènere (els va confondre amb porus) i, a causa d'això, el va anomenar així en relació a un gènere de peixos llanternes (l'antic Scopelus, avui dia Myctophum).

Distribució geogràfica 
Es troba als oceans Atlàntic (les illes Bahames, les Bermudes, Puerto Rico, Surinam, el Brasil, França i Guinea, incloent-hi el mar Carib, el golf de Mèxic i la mar dels Sargassos), Índic (Oman, les Comores, les illes Crozet, les illes Kerguelen i Indonèsia) i Pacífic (les illes Kurils, el Japó, les illes Filipines, Papua Nova Guinea, Austràlia -Nova Gal·les del Sud-, Nova Zelanda, Kiribati, els Estats Units -incloent-hi les illes Hawaii-, Mèxic, l'Equador -incloent-hi les illes Galápagos- i Xile).

Cladograma

Referències

Bibliografia 
 Anònim, 1998. Base de dades de la col·lecció de peixos del Bernice P. Bishop Museum (BPBM). Bishop Museum, 1525 Bernice Street, Honolulu, Hawaii, els Estats Units.
 Anònim, 1999. Base de dades de la col·lecció de peixos del Museu d'Història Natural de Londres. Londres, la Gran Bretanya.
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos de l'Institut fur Seefischerei (ISH). BIOLAB Forschungsinstitut, Hohenwestedt, Alemanya.
 Anònim, 2000. Base de dades de la col·lecció de peixos del Gulf Coast Research Laboratory (GCRL). The Gulf Coast Research Laboratory (GCRL), Ocean Springs, Mississipí, els Estats Units.
 Anònim, 2000. Col·lecció ictiològica del Museu Zoològic d'Hamburg (Zoologisches Museum Hamburg). Divisió d'Ictiologia i Herpetologia. Museu Zoològic d'Hamburg (ZMH).
 
 Anònim, 2001. Base de dades de la col·lecció de peixos del Museu de Zoologia de la Universitat de Copenhaguen. Museu Zoològic de la Universitat de Copenhaguen.
  Pàg. 1529.
 Jordan, D. S., 1923. A classification of fishes including families and genera as far as known. Stanford University Publications, University Series, Biological Sciences, vol. 3 (núm. 2): 77-243 + i-x. (Reeditat els anys 1934 i 1963).
 Nielsen, J. G., 1974: Fish types in the Zoological Museum of Copenhagen. Zoological Museum, Universitat de Copenhaguen, Dinamarca. 1-115.
 Norman, J. R., 1929. "The Teleostean Fishes of the Family Chiasmodontidae", Ann. Mag. Nat. Hist., Ser. 10 3, 529–544.
 Prokofiev, A. M. i E. I. Kukuev, 2007. Systematics and distribution of the swallowerfishes of the genus Pseudoscopelus (Chiasmodontidae). KMK Sci. Press Ltd. Moscou. 162 p.
 Vinnichenko, V. I., 1997. Russian investigations and deep water fishery on the Corner rising seamount in subarea 6. NAFO Sci. Count. Stud., 30:41-49.
 Wu, H.L., K.-T. Shao i C.F. Lai (eds.), 1999. Latin-Chinese dictionary of fishes names. The Sueichan Press, Taiwan.

Enllaços externs 

 ION 
 Barcodes of Life